Žizdra (rijeka), rijeka u Rusiji, pritoka rijeke Oke.
 Žizdra (grad), grad na ovoj rijeci